La Coppa Italia di pallacanestro maschile 1987 è stata l'undicesima edizione della manifestazione.

Struttura 
La Coppa si è svolta dal 31 agosto 1986 al 26 marzo 1987.

Hanno preso parte alla manifestazione 32 squadre, cioè tutte quelle iscritte alla Serie A1 1986-1987 ed alla Serie A2 1986-1987.

Due sole squadre di Serie A2 hanno raggiunto i quarti di finale: Viola Reggio Calabria e Pallacanestro Gorizia.

Tutte le partite sono state ad eliminazione diretta con gare di sola andata.

La finale, disputata a Bologna il 26 marzo 1987, ha visto la vittoria dell'Olimpia Milano sponsorizzata Tracer. Per la squadra lombarda si è trattato del terzo successo nella manifestazione.

Tabellone 

Le squadre indicate con l'asterisco disputano la partita in casa; i sedicesimi di finale sono indicati con la prima squadra in casa.

Verdetti 
Vincitrice della Coppa Italia: Tracer Milano

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1987
1987